Пиря́тинська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах України, на честь міста Пирятин.

 Пирятинська вулиця — вулиця в Золотоноші.
 Пирятинська вулиця — вулиця в Києві.
 Пирятинська вулиця — вулиця в Полтаві.
 Пирятинська вулиця — вулиця в Прилуках.
 Пирятинська вулиця — вулиця в Яготині.

Вулиці